Сиглан — название ряда топонимов в Магаданской области:

 Сиглан — бухта.
 Сиглан — река.
 Сиглан — мыс.